Great Western steht für:
 Great Western (Victoria), Stadt in Australien
 Great Western (Schiff), ehemaliger Raddampfer
 Great Western Brewing, kanadische Brauerei
 Great Western Sugar Company, ehemalige US-amerikanische Zuckerraffinerie, heute Tochtergesellschaft von Tate & Lyle
 Great Western Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Eisenbahngesellschaften:
 Great Western Railway (2015), britische Eisenbahngesellschaft
 Great Western Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft
 Great Western Railway (Saskatchewan), kanadische Eisenbahngesellschaft
 Great Western Railway (Ontario), ehemalige kanadische Eisenbahngesellschaft
 Chicago Great Western Railroad, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft